Греко-турецкая война:
 Первая греко-турецкая война (1897) — война между Королевством Греция и Османской империей.
 Вторая греко-турецкая война (1919—1922) — часть Войны за независимость Турции.

См. также 
 Византийско-сельджукские войны
 Византийско-османские войны
 Греко-турецкие отношения
 Греческая революция
 Греция в годы Крымской войны
 Первая Балканская война
 Турецкое вторжение на Кипр